Meedhoo (auf Deutsch auch Midu) ist der Name dreier Inseln der Malediven:
 Meedhoo (Addu City), eine Insel von Addy City
 Meedhoo (Dhaalu), eine Insel im Verwaltungsatoll Dhaalu
 Meedhoo (Raa), eine Insel im Verwaltungsatoll Raa